Architettura araba in Sicilia – architettura civile e religiosa del tempo della dominazione musulmana in Sicilia
 Architettura arabo-normanna – stile del costruire proprio dell'epoca normanna, che si diffuse principalmente in Sicilia e nell'Italia meridionale nel XII secolo
 Architettura islamica – termine che raggruppa gli stili artistici della cultura islamica dai tempi di Maometto fino ai giorni nostri